Чхеи́дзе () — грузинская фамилия, встречающаяся в Западной Грузии с Х века. Наиболее ранним документальным упоминанием фамилии считается Герман Чхетидзе, Архиепископ Бедии в 999 году, который согласно легенде имел византийские корни.

Княжеские титулы имеют следующие ветки:
 Чхеидзе (ჩხეიძე), подтвердившие титул в Российской Империи в 1850 и 1861 годах.
 Эристав-Рачинские (ერისთავი რაჭისა), подтвердившие титул в Российской Империи в 1850. Являлись наместниками в Раче с 1488 по 1768 год.
 Чхотуа (ჩხოტუა, ჩქოტუა), в Менгрелии и Абхазии, подтвердившие княжеский титул в Российской Империи в 1901 году.

Известные носители 
 Чхеидзе, Александр Давидович (1873—1941) — начальник Тифлисского военного училища, бригадный генерал, офицер польской армии.
 Чхеидзе, Алексей Александрович (1927—1992) — общественный деятель, автор книги «Записки дунайского разведчика».
 Чхеидзе, Бидзина Ревазович (род. 1951) — советский и грузинский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Чхеидзе, Георгий (род. 1997 года) — грузинский тяжелоатлет.
 Чхеидзе, Гога (род. 1996 года) — грузинский тяжелоатлет.
 
 Чхеидзе, Захарий Несторович (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чхеидзе, Зураб Амвросиевич (1930—2007) — советский государственный и партийный деятель.
 Чхеидзе, Кедир Сулейманович (1910—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Чхеидзе, Константин Александрович (1897—1974) — русский писатель, философ, белый эмигрант.
 Чхеидзе, Маргарита Дмитриевна (род. 1930) — советская и грузинская пианистка.
 Чхеидзе, Николай Николаевич (1909—1996) — советский деятель сельского хозяйства, учёный-агроном, заслуженный агроном РСФСР.
 Чхеидзе, Николай Семёнович (1864—1926) — политический деятель России и Грузии.
 Чхеидзе, Нина Платоновна (1881—1963) — грузинская советская актриса. Народный артист Грузинской ССР.
 Чхеидзе, Нино Викторовна (1919—2018) — грузинская советская актриса. Народная артистка Грузинской ССР.
 Чхеидзе, Нодар Георгиевич (1917—1981) — советский актёр, народный артист Грузинской ССР.
 Чхеидзе, Отар Ревазович — писатель.
 Чхеидзе, Резо Давидович (1926—2015) — советский и грузинский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, педагог.
 Чхеидзе, Темур Нодарович (1943—2022) — советский и грузинский театральный режиссёр, актёр.
 Чхеидзе, Ушанги Викторович (1898—1953) — советский актёр. Народный артист Грузинской ССР

Примечания 

Дворянские роды Грузии
Дворянские роды по алфавиту